För kung och fosterland kan avse:

För kung och fosterland – ett uttryck i Sverige, se Lista över svenska idiomatiska uttryck
För kung och fosterland (musikalbum) – ett musikalbum från 1976 av Björn Afzelius
För kung och fosterland (sång) – Magnus Ugglas bidrag till den svenska Melodifestivalen 2007.
För kung och fosterland (EP) – en EP och låt med Asta Kask
För kung och fosterland (film) – amerikansk film från 1964, originaltitel King and Country